Lirio azul puede referirse a:
El nombre común de la planta Iris germanica.
El nombre común de la planta Iris latifolia.
El nombre común de la planta Iris xiphium.
El nombre común de la planta Moraea sisyrinchium.